Collegio elettorale di Sesto Fiorentino – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Sesto Fiorentino – collegio elettorale del Senato della Repubblica